Ta Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanpan Jiang, vattendrag, 
 Lingshui He, vattendrag, Hainan, 

Robotskapade Kinaförgreningar